Jinsha kan syfta på:

Jinsha (utgrävningsplats) –en arkeologisk utgrävningsplats i Sichuan-provinsen
Jinshafloden – som är förbunden med Yangtzefloden i Kina
Jinsha, Bijie – ett härad i Guizhou-provinsen
Jinsha (socken i Kina, Guangxi)
Jinsha (socken i Kina, Guizhou)
Jinsha (köpinghuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 30,26, long 118,73)
Jinsha (köpinghuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 26,18, long 118,71)
Jin Sha (1983–), en kinesisk popartist.

WP:Projekt Kina